Příjmení Fišer nebo Fišerová nese více různých osobností:

 Alois Fišer (1878–1943) – český hudební skladatel, kytarista, klavírista, kapelník
 Bohumil Fišer (rozcestník) – více osob
 Dudu Fišer (* 1951) – izraelský zpěvák, chazan (kantor) a muzikálový herec
 Angelik František Fišer (1926–1983) – kněz, biblista, teolog, disident a tramp
 František Fišer (malíř) (1889–1957) – český akademický malíř a odborný restaurátor
 František Fišer (vzpěrač), též Fischer (1900–1942) – český vzpěrač, účastník LOH 1924
 Ilona Fišerová (* 1977) – česká spisovatelka
 Ivo Fišer (* 1929) – český indolog a překladatel
 Ivo Fišer, správně Ivo Fischer (1924–1990) – český textař a scenárista
 Jan Fišer (1921–2011) – český divadelní režisér
 Jan Fišer (houslista) (* 1980) – český houslista, koncertní mistr a příležitostný dirigent
 Ján Fišer (1896–1963) – slovenský sbormistr, hudební skladatel a pedagog
 Jaroslav Fišer – více osob
 Jiří Fišer – více osob
 Josef Fišer (* 1953) – český fotbalista
 Kristina Fišerová (* 1980) – česká grafická designérka
 Ladislav Fišer (1920–1973) – český herec
 Ladislav Fišer (fotbalista) (* 1928) – český fotbalista
 Luboš Fišer (1935–1999) – český hudební skladatel
 Marcel Fišer (* 1969) – český historik výtvarného umění
 Marie Fišerová (1904–2011) – v roce 2011 nejstarší občan Česka zde narozený, viz Seznam nejstarších Čechů
 Markéta Fišerová (* 1960) – česká herečka
 Nelly Fišerová – československá šachistka, zahynula v koncentračním táboře
 ‎Olga Maxmiliánovna Fišerová (1889–?) – rusko-česká lékařka
 Rudolf Fišer (* 1940) – český historik, pedagog, autor a spoluautor prací z české historie
 Stanislav Fišer (1931–2022) – český herec
 Tereza Fišerová (* 1998) – česká vodní slalomářka
 Václav Fišer – více osob
 Viljam Genrichovič Fišer (1903–1971) – sovětský zpravodajský důstojník pracující na území USA
 Vladimír Fišer (1934–2015) – český herec, hlasatel a voiceover
 Vojtěch Fišer – jeden z pseudonymů spisovatele Jana Bauera (* 1945)
 Zbyněk Fišer – více osob
 Zdeněk Fišer – více osob
 Zvonko Fišer (* 1949) – slovinský právník

Podobná příjmení 
 Fischer
 Fisher
 Fišar
 Fišera

Česká příjmení